EWR steht für:
 Elbe-Weser-Radweg
 Erlebniswelt Renaissance, Tourismus-Projekt
 Erziehungswissenschaftliche Revue, Rezensionszeitschrift 
 Escape With Romeo, deutsche Rockband
 Euro-Währungsraum, siehe Eurozone
 Europäischer Wirtschaftsraum, bestehend aus den EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen
 Newark Liberty International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Verkehrsflughafen

Unternehmen:
 Entwicklungsring Süd GmbH, ehemaliger deutscher Flugzeugbauer
 EWR AG (ehem. Elektrizitätswerk Rheinhessen) mit Sitz in Worms, regionaler Energieversorger für Rheinhessen und das hessische Ried
 EWR GmbH (Energie und Wasser für Remscheid), lokaler Energie- und Wasserversorger
 Elektrizitätswerke Reutte, regionaler Energieversorger für das österreichisch-deutschen Grenzgebiet Außerfern/Füssen

Abkürzung